Шелли Конн (, род. ) — английская телевизионная актриса.

Жизнь и карьера 
Конн родилась в Барнете, Лондон, и окончила Лондонский университет королевы Марии. В начале карьеры она появилась в ряде британских сериалов, а на большом экране взяла на себя небольшие роли в фильмах «Одержимость» (2002) и «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). Она также сыграла заглавную роль в фильме 2006 года «Небесные восхищения Нины». С 2008 по 2010 год она снималась в британском сериале «Любовницы», в американской версии затем её персонажа сыграла Джес Макаллан.

На американском телевидении, Конн сыграла ведущую женскую роль в недолго просуществовавшем сериале Fox Терра Нова в 2011 году. Затем она снялась в ещё нескольких британских шоу, а в 2014 году получила одну из основных ролей в сериале Lifetime «Лотерея».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании